Progrès (französisch „Fortschritt“) ist der Name von

 Progrès Versicherungen, eine auf die Krankenversicherung spezialisierte Schweizer Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Dübendorf
 Le Progrès, eine französische regionale Tageszeitung aus Lyon
 Toyota Progrès, ein Automodell von Toyota
 FC Progrès Niederkorn, ein Fußballverein aus Luxemburg
 Le Progrès Egyptien, eine französischsprachige Tageszeitung aus Ägypten

Siehe auch:
 Progress (Begriffsklärung)